The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom é a nona temporada do reality show de MMA da série The Ultimate Fighter.  Suas filmagens começaram em Janeiro de 2009, sendo transmitido pela primeira vez na Spike TV em 1 de abril de 2009. Essa temporada  apresentava lutadores na categoria dos Pesos Leves e Pesos Meio Leves. Para participar do show, o lutador devia ter competido em três lutas profissionais anteriores a outubro de 2008.

O campeão de Pesos Médios do The Ultimate Fighter 3, Michael Bisping serviu como treinador de uma equipe. O outro time era comandado por Dan Henderson. Henderson ganhou o cargo ao derrotar Rich Franklin no UFC 93: Franklin vs. Henderson.

Bisping e Henderson lutaram entre si no UFC 100 em 11 de julho de 2009.   Henderson derrotou Bisping no segundo round por nocaute.

Elenco

Treinadores
 Equipe United States
 Dan Henderson, Treinador principal
 Cyrille Diabate, instrutor de Muay Thai
 Ricardo Feliciano, instrutor de Jiu-Jitsu
 Gustavo Pugliese, instrutor de Boxing
 Heath Sims, instrutor de Wrestling
 Equipe United Kingdom
 Michael Bisping, Treinador principal
 Dave Jackson, instrutor de Boxing
 Mario Neto, instrutor de Jiu-Jitsu Brasileiro

Lutadores
 Team United States
 Pesos Leves: Santino DeFranco, Jason Dent, Cameron Dollar, Richie Whitson
 Pesos Meio Leves: DaMarques Johnson, Frank Lester, Mark Miller, Jason Pierce

 Team United Kingdom
 Pesos Leves: Jeff Lawson, Ross Pearson, Martin Stapleton, Andre Winner
Pesos Meio Leves: Dean Amasinger, David Faulkner, Nick Osipczak, James Wilks

 Lutadores estadunidenses eliminados na primeira rodada
 Pesos Leves: Paul Bird, John David-Shackelford (reprovou no exame médico), Tom Hayden, Waylon Lowe, Rob Browning
 Pesos Meio Leves: Steve Berger, Ray Elbe, Christian Fulgium (não atingiu peso), Kevin Knabjian, Kiel Reid

 Lutadores Ingleses eliminados na primeira rodada:
 Pesos Leves: James Bryan, Dan James, Gary Kelly, A.J. Wenn
 Pesos Meio Leves: James Bateman, Tommy Maguire, Che Mills, Alex Reid

Outros
Apresentador: Dana White
Narrador: Mike Rowe

Finale
O final da temporada ocorreu em 20 de junho em Las Vegas, Nevada.
Luta de Pesos Leves:  Andre Winner vs  Ross Pearson
Pearson derrota Winner por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).
Luta de Pesos Meio Leves:  DaMarques Johnson vs.  James Wilks
Wilks derrota Johnson por finalização (mata leão) aos 4:54 do primeiro round.

Chaves dos Pesos Leves

Chaves dos Pesos Meio leves

Referências

Ligações externas
The Ultimate Fighter website
Official UFC website
The Ultimate Fighter on SpikeTV

2009 na televisão
Reality shows dos Estados Unidos
Episódios do TUF